Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Mężczyzn 2003 – drugie mistrzostwa Europy w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez FIRA-AER mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Europie. Zostały rozegrane w dniach 17 maja – 17 sierpnia 2003 roku w formie dziesięciu turniejów – dziewięciu eliminacyjnych oraz finałowego rozegranego w Heidelbergu.

Informacje ogólne 
W listopadzie 2002 roku zaproponowano, by kolejne mistrzostwa składały się z dziewięciu turniejów eliminacyjnych oraz turnieju finałowego, a propozycja została przyjęta i przedstawiona IRB miesiąc później. Ostatecznie zatem turnieje odbyły się w Amsterdamie, Pradze, Lunel, Sopocie, Makarskiej, Madrycie, Lizbonie, Tbilisi i Siófok w okresie od 17 maja do 29 czerwca. Podczas nich zespoły walczyły o punkty do klasyfikacji generalnej, a dwanaście najwyżej sklasyfikowanych zespołów awansowało do turnieju finałowego.

Walka o tytuł mistrzowski rozstrzygnęła się 16–17 sierpnia 2003 roku w Heidelbergu. Tytuł mistrza Europy obroniła Portugalia.

Turnieje kwalifikacyjne

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER